Portero puede hacer referencia a:
 El portero de edificio, persona que vigila la puerta de un edificio o comunidad de propietarios y se encarga del cuidado y mantenimiento.
 El guardameta o «portero», jugador que defiende la portería o arco en algunos deportes.
 El guardameta (fútbol) o «portero», jugador de fútbol designado que se encarga directamente de evitar que el equipo rival marque un gol, defendiendo la portería.
 El guardameta (balonmano) o «portero», jugador de balonmano que defiende la portería.
 El gorila (guardia de seguridad) o «portero de discoteca», persona encargada de la seguridad en un local de ocio que permite o niega el acceso según edad u otros criterios.
 El portero de sala, sirviente de palacio que se colocaba en la puerta de la cámara real.
 El portero de cadena, sirviente de palacio que se situaba en la puerta principal.
 El ostiario o «portero», un tipo de eclesiástico de orden menor.
 El portero electrónico, conjunto de elementos eléctricos y electrónicos destinados a gestionar las llamadas a la puerta de entrada de la casa, apartamento o chalet.

Además, puede referirse a las siguientes obras:
 El portero (película de 1950), película mexicana de 1950, protagonizada por Cantinflas.
 El portero (película de 2000), película española de 2000, dirigida por Gonzalo Suárez.
 The Caretaker (obra de teatro), obra de teatro de Harold Pinter, que tiene como uno de sus títulos en español El portero.
 El portero de noche, película italiana de 1974.

Enlaces externos